

Cinema 
Il ladro – film del 1922 diretto da Luciano Doria
Il ladro – film del 1939 diretto da Anton Germano Rossi
Il ladro (The Wrong Man) – film del 1956 diretto da Alfred Hitchcock
Il ladro  (Vor) – film del 1997 diretto da Pavel Chukhrai

Fumetti 
Il Ladro – Avversario del supereroe Spider-Man nei fumetti Marvel Comics

Letteratura 
Il ladro (Le voleur) – racconto di Guy de Maupassant del 1882
Il ladro (Le voleur) – romanzo di Georges Darien del 1897
 Il ladro (Tjuven) – romanzo di Göran Tunström del 1986

Musica 
Il ladro – album di Angelo Branduardi del 1990

Teatro 
 Il ladro (Le voleur) – commedia in tre attivi di Henri Bernstein del 1906

Televisione 
Il ladro (T.H.E. Cat) – serie televisiva statunitense degli anni 1960